Drago d'oro – mostro di Dungeons & Dragons
Drago d'Oro – premio italiano del settore dei videogiochi